Mañana (album), album van Sin Bandera uit 2005
 Mañana (band), een Zwitserse band
 Mañana (film), film uit 2008
 Mañana (Is Soon Enough for Me), lied van Peggy Lee uit 1947
 Mañana (mi amor), lied van George Baker Selection uit 1976
 Mañana (Rolf Sanchez en Bilal Wahib), lied van Rolf Sanchez en Bilal Wahib uit 2022
 Mañana (Alvaro Soler), lied van Alvaro Soler uit 2021
 La Mañana, een Spaanse krant
 Àngel Mañana, een Equatoriaal-Guinees basketballer